Gasthaus zur Krone ist der Name folgender Gebäude:

in Baden-Württemberg:
 Gasthaus zur Krone, Kulturdenkmal in Berkheim, Landkreis Biberach

in Bayern:
 Gasthaus zur Krone, Baudenkmal in Aislingen, Landkreis Dillingen a.d.Donau
 Gasthaus zur Krone (Kempten), Baudenkmal in Kempten (Allgäu)
 Zur Krone (Büttelbronn), Baudenkmal in Büttelbronn, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Gasthaus zur Krone, Baudenkmal in Kammerstein, Landkreis Mittelfranken
 Gasthaus zur Krone, Baudenkmal in Mörnsheim, Landkreis Eichstätt
 Gasthaus zur Krone, Baudenkmal in Reichenberg (Unterfranken), Landkreis Würzburg
 Gasthaus zur Krone (Weisingen), Baudenkmal in Holzheim, Landkreis Dillingen an der Donau

in Hessen:
 Gasthaus zur Krone, Kulturdenkmal in Bad Nauheim, Wetteraukreis
 Gasthaus Zur Krone, Baudenkmal in Bad König, Odenwaldkreis

in Nordrhein-Westfalen:
 Gasthaus zur Krone (Hilden), Kreis Mettmann
 Gasthaus zur Krone (Niederdollendorf), Baudenkmal in Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis 

in Rheinland-Pfalz:
 Gasthaus zur Krone, Kulturdenkmal in Alzey, Landkreis Alzey-Worms
 Gasthaus zur Krone, Kulturdenkmal in Armsheim, Landkreis Alzey-Worms
 Gasthaus zur Krone, Kulturdenkmal in Gau-Odernheim, Landkreis Alzey-Worms
 Gasthaus zur Krone, Kulturdenkmal in Westhofen, Landkreis Alzey-Worms
 Gasthaus zur Krone, Kulturdenkmal in Laumersheim, Landkreis Bad Dürkheim
 Gasthaus Zur Krone, Kulturdenkmal in Obrigheim (Pfalz), Landkreis Bad Dürkheim
 Gasthaus zur Krone, Kulturdenkmal in Otterberg, Landkreis Kaiserslautern
 Gasthaus zur Krone, Kulturdenkmal in Harxheim, Landkreis Mainz-Bingen
 Gasthaus zur Krone, Kulturdenkmal in Ingelheim am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen
 Gasthaus Zur Krone, Kulturdenkmal in Jugenheim in Rheinhessen, Landkreis Mainz-Bingen
 Gasthaus Zur Krone, Kulturdenkmal in Kirrweiler (Pfalz), Landkreis Südliche Weinstraße
 Gasthaus zur Krone, Kulturdenkmal in Sankt Martin (Pfalz), Landkreis Südliche Weinstraße
 Gasthaus zur Krone, Kulturdenkmal in Hanhofen, Rhein-Pfalz-Kreis
 Gasthaus Zur Krone, Kulturdenkmal in Hachenburg, Westerwaldkreis

in Österreich:
 Gasthaus zur Krone, Denkmal in Bleiburg, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Gasthaus Zur Krone, Denkmal in Pfunds, Bezirk Landeck, Tirol

in der Schweiz:
 Gasthaus Zur Krone, Kulturgut in Trogen AR, Bezirk Mittelland, Kanton Appenzell Ausserrhoden

Siehe auch:
 Gasthaus Krone
 Gasthof zur Krone